L'Habitatge a la plaça del Regomir, 2 és una obra de Barcelona protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
Es tracta d'un edifici entre mitgeres de planta baixa i quatre pisos superiors. La façana està composta per dos eixos verticals formats per les obertures de les plantes: la planta baixa amb el portal i la finestra de la mateixa dimensió i els pisos superiors també amb dues obertures corresponents a balcons, que en la mesura que guanyen alçada van disminuint la seva dimensió. El primer pis agafa les dues obertures amb una mateixa balconada, mentre que les altres els balcons estan individualitzats. Aquesta solució té la clara intenció de jerarquitzar les plantes.

El parament de la façana és de carreus ben escairats, absents de decoració. Cal remarcar en el primer pis, unes motllures molt fines que emmarquen les dues obertures i a la planta baixa hi ha emmarcant les obertures unes pilastres -migpartides les dues dels extrems- estriades coronades amb un capitell jònic amb una garlanda.

Segurament es tracta d'un dels primers edificis que es van construir al barri abans de l'enderroc de les muralles amb una construcció de qualitat.

Referències

Enllaços externs 

 

Patrimoni monumental del Barri Gòtic
Edificis del barri Gòtic